Список моделей, которые были выбраны как «Подружка года» (, PMOY) американским изданием журнала Playboy, начиная с 1960 года.

Список

Двенадцать подружек года  
В марте 2020 года Playboy, впервые за всю свою историю, выбрал всех моделей за 2019 год в качестве подружек года.

См. также 
 Список подружек месяца Playboy
 Playmate

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Playboy
 Официальный сайт Playboy Playmates